Космакова — название населённых пунктов:

Россия 
 Космакова — деревня в Сысертском районе Свердловской области.
 Космакова — деревня в Ярковском районе Тюменской области.